Titelträger im Badminton wurden bei den Asienspielen 2010 in Guangzhou, China in fünf Einzel- und zwei Mannschaftsdisziplinen ermittelt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Weblinks 
 

2010
Badminton
Badminton 2010
Badmintonwettbewerb in Guangzhou
Frauenbadmintonwettbewerb